Tóth Mihály
 Tóth Mihály (16. század) hajdúkapitány
 Tóth Mihály (1807–1879) református lelkész
 Tóth Mihály (1836–1931) baptista lelkész
 Tóth Mihály (1854–1941) bölcseleti doktor, felsőleányiskolai igazgató
 Tóth Mihály (1894–1976) honvéd vezérőrnagy
 Tóth Mihály (1904–1995) Kossuth-díjas (1950) vállalatvezető, politikus
 Tóth Mihály (1911–1986) fafaragó, a népművészet mestere (1958)
 Tóth Mihály (1926–1990) világbajnoki ezüstérmes labdarúgó
 Tóth Mihály (1949) politikus, Csepel polgármestere
 Tóth Mihály (1951), Kozma-díjas büntetőjogász, tanszékvezető egyetemi tanár
 Tóth Mihály (1958) cselgáncsozó
 Tóth Mihály (1962) evezős
 Tóth Mihály (1974) válogatott labdarúgó
 Tóth Mihály (1991) kézilabdakapus
Tóth Mihály (1980) lelkész, Ökumenikus Egyház

hasonló nevűek
 Könyves Tóth Mihály (1809–1895) debreceni lelkész
 Tóth Mike Mihály (1838–1932) pedagógus, író, jezsuita szerzetes
 V. Tóth Mihály (1951) labdarúgó (MTK, SZEOL AK)

Jegyzetek